

Торріон — переписна місцевість в окрузі Сандовал, штат Нью-Мексико
 Торріон — переписна місцевість в окрузі Торренс, штат Нью-Мексико

Див. також 
 Торреон